Dedulești se poate referi la:
 Dedulești, Argeș
 Dedulești, Brăila
 Dedulești, Buzău